Усатый — фамилия. Известные носители:

 
 Усатый, Григорий Яковлевич (1916—1966) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны — старший лейтенант.
 Усатый, Ренато Георгиевич (род. 1978) — молдавский политик.
 Усатый, Семён Николаевич (1875—1944) — советский военно-морской деятель, специалист в области электрических машин.